Ги́тциг, Хи́тциг () — немецкая фамилия:

 Гитциг, Юлиус Эдуард (1780—1849) — немецкий юрист, издатель и писатель
 Гитциг, Фердинанд (1807—1875) — немецкий протестантский экзегет и ориенталист
 Гитциг, Фридрих (1811—1881) — немецкий архитектор, сын Юлиуса Эдуарда Гитцига
 Гитциг, Эдуард (1838—1907) — немецкий невролог и нейропсихиатр